Het Nederlands kampioenschap dammen 1975 werd van 28 maart (Goede Vrijdag) t/m 8 april 1975 (met als rustdag 3 april) door 12 deelnemers in Amsterdam gespeeld. 
Winnaar met 17 punten uit 11 partijen werd Harm Wiersma die daarmee voor de 3e keer de nationale titel behaalde. 
Het was voor de latere wereldtopper Rob Clerc op 18-jarige leeftijd het debuut in het Nederlands kampioenschap dat hij bekroonde met een 2e plaats.

Eindstand

 Scoretabel op Toernooibase
Verslag van Bram Doeves in Zoetermeer actief

Nederlands kampioenschap dammen
Dammen in 1975
Dammen